Flée puede referirse a: 

 Flée, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Flée, comuna francesa situada en Sarthe.